Koepoortbrug (Mechelen)
 Koepoortbrug (Delft)